Calliostoma anitoni är en snäckart som beskrevs av Koch 1843. Calliostoma anitoni ingår i släktet Calliostoma och familjen Calliostomatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
anitoni